Мали́новая Вара́кка — посёлок в Лоухском районе Карелии, административный центр Малиновараккского сельского поселения.

В переводе на русский язык  — горка.

География 
Посёлок расположен в 25 км к северу от посёлка Лоухи.

К северо-востоку от посёлка расположено озеро Нижнее Пулонгское, через которое протекает река Пулонга. В 1,5 км к юго-востоку расположена губа Чупа Белого моря.

История 
Возник в 1920-х годах при руднике Чупинского рудоуправления, основан как шахтерский посёлок.

В 1930-х годах Браунковым В. К. было открыто крупное месторождение слюды. Здесь действовала самая глубокая в мире шахта по добыче слюды-мусковита. Нижний горизонт выработки проходил на глубине 200 м от поверхности земли. Листовая слюда поставлялась для переработки на Петрозаводскую слюдяную фабрику.

Население

Экономика 
В связи с прекращением добычи слюды с 2000-х шахты в посёлке закрылись.

Инфраструктура 
 Отделение почтовой связи
 Предприятие ЖКХ
 Предприятия торговли
 Дом культуры
 Начальная школа-детский сад
 Библиотека

Уличная сеть 
 ул. Геологов
 ул. Лесная
 ул. Разведка
 ул. Слюдяная
 ул. Советская

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 190—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района
 Неофициальный сайт

Населённые пункты Лоухского района